Drargua (commune) est une commune du Maroc situé dans la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, au sein de la région de Souss-Massa-Drâa avec pour chef-lieu une ville du même nom.
 Drargua (ville) est une ville du Maroc situé dans la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, au sein de la région de Souss-Massa-Drâa dans la commune éponyme de Drargua.
 Caïdat de Drargua, caïdat situé dans la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, dans la région de Souss-Massa-Drâa.

Homonymie de toponyme